Гран-при Бельгии 1974 года — пятый этап чемпионата мира по автогонкам в классе Формула-1 сезона 1974 года. Автогонки прошли 12 мая 1974 года на трассе Нивель-Болер.

Эта гонка стала дебютом для четырёх гонщиков: Тома Прайса, Жерара Лярусса, Лео Киннунена и Тедди Пилетта. «Энсайн» вернулся в гонки благодаря спонсорскому бюджету своего нового гонщика Верна Шуппана. Крис Эймон, занимавшийся переделкой своего автомобиля, пропустил этап. Ги ван Леннеп заменил Тома Белсо в «Изо-Мальборо». Обладатель поула Клей Регаццони лидировал до 38 круга, когда у него начались проблемы с подачей топлива, что позволило выйти в лидеры Эмерсону Фиттипальди, одержавшему победу в гонке.

Гонка 

|}

Круги лидирования:

1-38 Клей Регаццони

39-85 Эмерсон Фиттипальди

Ссылки 
 
 
 
 Некоторые подробности гонки на motorsport.com

Гран-при Бельгии